Sezona 2008/09 avstrijske hokejske lige je bila 79. sezona avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu.

Hokejska liga Erste Bank
To je 4. sezona pod franšiznim imenom Liga EBEL (poslovenjeno Hokejska liga Erste Bank). Začela se je z otvoritveno tekmo med moštvoma Vienna Capitals in EC KAC 18. septembra 2008.

Sistem tekmovanja
Redni del sestoji iz 54 tekem, kar pomeni 6 tekem proti vsaki ekipi oziroma, da vsaka ekipa igra z vsako ekipo trikrat na domačem terenu in trikrat v gosteh. Razpolovitve točk na polovici rednega dela kot v prejšnji sezoni ni bilo. Vmesnega dela med rednim delom in končnico ni. To pomeni, da se v končnico avtomatično uvrsti 8 najbolje uvrščenih moštev po rednem delu. Pari nasprotnih moštev v končnici se določijo sledeče: prvouvrščena ekipa se pomeri z osmo, druga s sedmo, tretja s šesto in četrta s peto. Vse faze končnice se igrajo po modelu Best-of-seven oziroma na štiri zmage. Prednost ene tekme več na domačem terenu ima ekipa, ki je bolje uvrščena po rednem delu. Zmagovalec v finalu prejme naslov Prvak Lige EBEL, če gre za avstrijsko ekipo, pa tudi Avstrijski državni prvak v hokeju na ledu. Če ni v finalu nobene avstrijske ekipe, postane avstrijski državni prvak v hokeju na ledu tisto moštvo, ki se uvrsti v polfinale in (če sta v polfinalu dve avstrijski ekipi in se obe ne uvrstita v finale) je bolje uvrščeno po rednem delu od drugega morebitnega avstrijskega moštva.

Sodelujoči klubu

Izstop HC TWK Innsbrucka
Vodstvo kluba HC TWK Innsbruck je na svoji spletni strani 3. marca 2009 oznanilo izstop kluba iz Hokejske lige Erste Bank in odhod v Narodno ligo.   Kot razlog so navedli hude finančne stroške in dodali, da bodo svoj proračun 2,5 mio € v sezoni 2009/10 prisiljeni zmanjšati za tretjino.

Redni del

Končna lestvica

Vodilni igralci
V preglednici so navedeni vodilni igralci (10 po točkah, 5 po golih, 5 po podajah, 5 po +/- in 5 po največ kazenskih minutah). Vsak igralec je v preglednici naveden enkrat, četudi bi po zgornji razvrstitvi moral biti večkrat.

Vodilni vratarji
V preglednici je navedenih 10 najuspešnejših vratarjev rednega dela lige. Pogoj za uvrstitev na lestvico je, da je vratar na ledu preživel vsaj četrtino vseh tekem svojega moštva v rednem delu.

Legenda:% - odstotek ubranjenih strelov, SO - shutoutov (tekem brez prejetega zadetka), GKW - tekem, na katerih je imel vratar višji odstotek ubranjenih strelov od nasprotnega vratarja

Končnica

Zasevki pred končnico
  EC KAC
  Vienna Capitals
  EC Red Bull Salzburg
  VSV EC
  EHC Black Wings Linz
  HK Acroni Jesenice
  Graz 99ers
  HC TWK Innsbruck

Drevo končnice

Vodilni igralci

Vodilni vratarji

Narodna liga

Moštva
 EC Dornbirn
 EC Red Bull Salzburg 2
 EHC Lustenau
 VEU Feldkirch
 EK Zell am See
 EV Zeltweg
 KSV Eishockeyklub
 EHC Bregenzerwald

Sistem tekmovanja
Zaradi odpovedi moštva EHC Team Wien (hčerinske ekipe Vienna Capitalsov) je vseh 8 moštev avtomatično uvrščenih v končnico.

Redni del

Končnica

Višja liga

Moštva
 ATUS Weiz Bulls
 EC Tarco Wölfe Klagenfurt
 EHC Black Wings Linz 2
 ATSE Graz

Od prvotno načrtovanih 6 sodelujočih moštev sta dve moštvi odpovedali sodelovanje. EC Kitzbühel je zaradi pomanjkanja osebja in igralcev sodelovanje odpovedal tik pred začetkom prvenstva, EV Niederösterreich pa šele po treh odigranih krogih.

Sistem tekmovanja
Redni del se začne 27. septembra 2008 in konča 7. februarja 2009. Redni del sestoji iz 12 tekem, kar pomeni, da vsaka ekipa igra z vsako dvakrat na domačem terenu in dvakrat v gosteh. Vsa štiri moštva so avtomatično uvrščena v končnico. Tako polfinale kot finale se igrata po modelu Best-of-three. Zmagovalec je znan najkasneje 28. marca 2009. Tekmovanje poteka ob sobotah.

Redni del

Končnica

Damska liga

Viri

Glej tudi
 Avstrijska hokejska liga
 Končnica Hokejske lige Erste Bank 2009
 Finale Hokejske lige Erste Bank 2009

Zunanje povezave

2008
2008 v športu
2009 v športu